Midol peut désigner ce qui suit.

Patronyme 
 Bastien Midol, né en 1990, skieur acrobatique français
 Jonathan Midol, né en 1988, skieur acrobatique français
 Lucien Midol (1883-1979), dirigeant syndical et homme politique français

Journal 
 Le Midol, surnom donné au Midi olympique, journal français spécialisé dans le rugby

Médicament 
 , marque de médicaments liés à la menstruation

Patronyme français